São Francisco de Sales kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Francisco de Sales (ort), Minas Gerais, 
 São Francisco de Sales (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar